Finala Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2000 s-a jucat între 2 echipe braziliene, Vasco da Gama și Corinthians.

Detalii

Referințe 
 FIFA Club World Cup website
 FIFA Club World Cup website - Final Report 

Final
2000 în Brazilia
2000